Марк Ме́доуз (:
  — американский художник, писатель и инженер.
  (род. 1947) — мэр Ист-Лансинга (Мичиган), юрист.
 Медоуз, Марк Рэндалл (род. 1959) — член Палаты представителей США, глава аппарата Белого дома.
  — британский актёр.